Aveiras peut désigner :

Toponymes

Aveiras de Baixo, paroisse civile de la municipalité d'Azambuja, située dans le district de Lisbonne ;
Aveiras de Cima, paroisse civile de la municipalité d'Azambuja, située dans le district de Lisbonne.

Homonymie de toponyme